Па́трик Дзи́чек (; ) — польский футболист, полузащитник клуба «Пяст».

Клубная карьера 
Дзичек является воспитанником «Пяста». 5 июня 2015 года в матче против «Краковии», дебютировал в Экстраклассе за родной клуб.

22 августа 2019 года подписал контракт с итальянским клубом «Лацио», но 28 августа был отдан в годичную аренду в клуб Серии B «Салернитана».

Достижение

Клубные 
 Победитель Экстракласса: 2018/19

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Салернитана»